La regione metropolitana di San Paolo è l'area metropolitana di San Paolo nello Stato di San Paolo in Brasile. Approssimativamente un brasiliano su dieci vive qui. La regione è fra i primi agglomerati urbani del mondo.

Comuni 

La regione comprende 39 comuni:

Note
I dati sono forniti dal IBGE e sono relativi all'anno 2007.

Altri progetti 

San Paolo